Авон (соврем. англ. «Э́йвэн» , уорикширское произнош. «А́йвон» , шотл. «А́ан» , исп. «Або́ньо», «-ньу» , рус. «Аво́н(ь)») — гидроним неустановленного происхождения (ранее лингвистами выдвигались кельтская и аквитанская гипотезы его происхождения), присутствующий в названиях ряда рек:

 Австралия и Новая Зеландия
 Австралия
  — река в штате Новый Южный Уэльс.
  — река в штате Новый Южный Уэльс.
  — река в штате Виктория.
  — река в штате Виктория.
  — река в штате Западная Австралия.
 Новая Зеландия
 Эйвон (река, Южный остров) — река в западной части Южного острова Новой Зеландии.
  — река в северо-западной части Южного острова Новой Зеландии.
 Великобритания
 Англия
 Эйвон (приток Северна) — река в западной Англии.
 Эйвон (река, впадает в Бристольский залив) — река в южной Англии.
 Эйвон (река, впадает в Ла-Манш) — река в южной Англии.
 Эйвон (Девон) — река в юго-западной Англии.
  — река в южной Англии.
 Уэльс
  (также Афон и Авон) — река в Уэльсе.
 Шотландия
  — река в центральной Шотландии.
  — река в северо-восточной Шотландии.
  — река в восточной Шотландии.
 Испания
  (также Авоньо) — река на севере Испании, в провинции Астурия.
 Канада
  — река в провинции Онтарио.
  — река в провинции Новая Шотландия.
 Россия
 Авон — принятое в дореволюционной орфографии название британских рек, ныне именуемых «Эйвон».
 Авонь и Явонь — реки на северо-западе России, в Новгородской области.

Происхождение 
Кельтская гипотеза выводит название от прото-бриттск. abona и валл. afon («река»), аквитанская от avono, употреблявшегося по всей вероятности в том же значении.

См. также 
 Авон
 Афон (значения)

Примечания 

Гидронимы